Gevlekte bronskoekoek
 Gouden bronskoekoek
 Goulds bronskoekoek
 Horsfields bronskoekoek
 Kleine bronskoekoek
 Meyers bronskoekoek
 Roodkeelbronskoekoek